Eminenza, trattamento d'onore nella gerarchia cattolica.
Eminenza grigia, figura legata all'esercizio di un potere in una posizione di scarsa visibilità.
Eminenza (o eminentia), in anatomia, nome attribuito a protuberanze e sporgenze di organi o tessuti, come:
Eminenza tenar
Eminenza ipotenar
Eminenza ileopettinea
Eminenza frontale
Eminenza mentoniera
Eminenza vermicolare
eminenza mammillare

Pagine correlate 

Eminence